Automobilisme: Fer llums o ràfegues per saludar, avís de perill o cedir el pas.
 Meteorologia: Fenomen meteorològic, vegeu vent
 Música: Ràfega op.53, partitura musical de Joaquín Turina per a guitarra.
 Electrònica: En informàtica i telecomunicacions la informació es pot transmetre en ràfegues
 Neurofisiologia: Manera en què el cervell processa la informació que arriba al còrtex auditiu, vegeu ràfegues (neurofisiología)